Ива́н Миха́йлович Заха́ров:
 Захаров, Иван Михайлович (1885—1958) — лингвист.